Хосе Кларамунт Вега Торрес (; род. 16 июля 1946, Пусоль, Испания) — испанский футболист, полузащитник. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Валенсия».

Клубная карьера 
Хосе Кларамунт начал заниматься футболом в середине 1960-х в молодёжной команде клуба «Валенсия». Летом 1966 года на него обратил внимание тогдашний тренер «летучих мышей» Мундо. Он взял Кларамунта в турне «Валенсии» по Латинской Америке (частью которого был Малый Кубок мира), а по возвращении в Европу включил его в число игроков основной команды. В 1967 году в составе «Валенсии» Кларамунт выиграл Кубок Генералиссимуса.

Кларамунт играл на разных позициях в полузащите — правого или левого атакующего хавбека, пока в 1970 году пришедший на пост главного тренера «Валенсии» Альфредо Ди Стефано не передвинул его в центр поля. Там партнёром Хосе стал известный испанский футболист, чемпион Европы Пакито. Решение Ди Стефано оказалось удачным: Пакито и Кларамунт образовали эффективную связку, ставшую залогом победы «Валенсии» в Примере (1970/71). В том же году «летучие мыши» дошли до финала национального кубка, уступив там «Барселоне» со счётом 4:3.

Кларамунт играл за «Валенсию» ещё 7 лет, после чего завершил карьеру, отчасти из-за травм, отчасти из-за разногласий с тренерским штабом. В 2010 году он был включён в список кандидатов на попадание в символическую сборную «Валенсии» всех времён, формировавшуюся путём голосования болельщиков.

Карьера в сборной 
Кларамунта впервые вызвали в сборную Испании в 1968-м, когда Хосе было 22 года. Он играл в отборочных матчах к двум чемпионатам мира и двум чемпионатам Европы, однако ни разу не принимал участия в финальной стадии крупных турниров. В отборочном цикле к Евро-1976 Кларамунт был капитаном сборной.

Голы за сборную 
Результаты (голы) сборной Испании указаны первыми.

Достижения 
 Валенсия
 Чемпион Испании: 1970/71
 Обладатель Кубка Испании: 1966/67
Итого: 2 трофея

Статистика выступлений

Факты 
 Хосе Кларамунт забил 2000-й гол «Валенсии» в Примере.
 Кларамунт играл в четырёх финалах Кубка Испании, но победил лишь однажды (1967). Три раза подряд «Валенсия», выходившая в финал Кубка (1970-72), уступала титул своим соперникам.
 Младший брат Хосе Кларамунта, Энрике, тоже был профессиональным футболистом и играл за «Валенсию» в 1970—1974 годах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»